Ковыль родственный ()  вид травянистых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 
Многолетнее травянистое растение, образующее плотную дерновину. Стебли высотой 15—50 см, прямые либо коленчато-изогнутые.

Листья щетиновидные, диаметром 0,3—0,8 мм, серовато-зелёного цвета. Лигулы вегетативных листьев 1—3 мм длиной, стеблевых  1—1,5 мм длиной.

Соцветие  сжатая метёлка длиной 6—8 см. Колосковые чешуи длиной 1,5—2,5 мм, ланцетовидные, заострённые, лилового цвета, с беловатой каймой. Нижние цветковые чешуи 8,5—10 мм, с волосками и коронкой у основания ости. Ости 8—10 см длиной, коленчато-изогнутые, фиолетового цвета. Цветёт в мае — июне, плодоносит в июле — августе.

Плоды разносятся ветром и животными.

Экология и распространение 
Ксерофит. Обитает в степях, каменистых склонах, галечниках на высоте 1800—2200 метров над уровнем моря.

Эндемик Алтая. Известны редкие находки вида в горах Западного Китая и Монголии.

Охранный статус 
Занесён в Красные книги России и Республики Алтай. Исчезает в связи с узкой экологической амплитудой и выпасом скота в местах своего произрастания.

Примечания

Ссылки 

 

родственный
Флора Азии
Эндемики Сибири
Эндемичные растения Алтая